El término Caviahue puede referirse a:

 Lago Caviahue, espejo de agua de la Argentina;
 Caviahue, centro de esquí en la Argentina;
 Caviahue, localidad de la Argentina;
 Caviahue-Copahue, municipio en la provincia del Neuquén, Argentina;
 Caldera de Cavidahue, depresión volcánica en la Argentina.